Wittau ist ein Ortsname:

 Wittau (Crailsheim), Weiler im Stadtteil Westgartshausen von Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Wittau (Gemeinde Groß-Enzersdorf), Katastralgemeinde der Stadtgemeinde Groß-Enzersdorf, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich
 Wittau (Gemeinde Faistenau), Ortsteil von Faistenau, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

Wittau ist ein Familienname:

 Martin Wittau (* 1963), deutscher Politologe und Historiker sowie selbständiger Medien- und Kommunikationsberater

Siehe auch:
 Witthau